Гевін () — англійське прізвище або ім'я.

Прізвища 
 Джеймс Моріс Гевін (1907—1990) — американський воєначальник, генерал-лейтенант армії США.
 Джон Гевін (1931—2018) — американський кіноактор, колишній посол Сполучених Штатів в Мексиці.
 Стюарт Гевін (1960) —  канадський хокеїст.
 Френкі Гевін (1985) — британський професійний боксер, чемпіон світу серед аматорів.

Ім'я 
 Гевін Андресен (1966) —  головний науковий співробітник Bitcoin Foundation.
 Гевін Вілкінсон (1973) — новозеландський футболіст, захисник.
 Гевін Вільямсон (1976) — британський політик, міністр оборони.
 Гевін Гойт (1990) — тринідадський та англійський футболіст, захисник.
 Гевін Гуд (1963) — південноафриканський режисер, актор і сценарист.
 Ґевін Мак-Іннес (1970) — канадський письменник і політичний коментатор, комік.
 Гевін Макканн (1978) — англійський футболіст, півзахисник.
 Ґевін Ньюсом (1967) —  американський політик. губернатор Каліфорнії.
 Гевін Шукер (1981) — британський політик-лейборист.

Англійські прізвища